Stanley Donen (1924-2019), réalisateur américain  ;
 le nom luxembourgeois de Dahnen, municipalité allemande située à la frontière avec le Luxembourg.